M103 – czołg
 Messier 103 – gromada gwiazd